Francesco Bagnaia (Torino, 1997. január 14. –) olasz motorversenyző, a MotoGP királykategóriájában versenyez. Kétszeres gyorsasági motoros világbajnok, egyszeres a MotoGP-ben.

Pályafutása 
2013-ban mutatkozott be a gyorsaságimotoros-világbajnokság Moto3-as kategóriájában, ahol 2016-ban két futamgyőzelmet is szerezve negyedikként zárt a Mahindrával. 2017-ben már a Moto2-ben szerepelt, s rögtön legjobb újoncként zárta a szezont a Sky Racing VR46 színeiben. Az olasz Valentino Rossi versenyzői akadémiájából kikerülve már a királykategóriás alakulatok érdeklődését is felkeltette. A 2018-as szezon első versenyén megszerezte első futam győzelmét. A szezon utolsó előtti versenyén Malajziában 3. helyen ért célba, ami világbajnoki címet jelentett számára. 2018 elején kétéves szerződést írt alá a Ducatival, a Alma Pramac Racing szatellit csapatával és a királykategóriában fog velük rajthoz állni. 2020 szeptember végén bejelentették, hogy a Ducati Team gyári csapatához csatlakozik a 2021-es idénytől.

Eredményei

Statisztika

Osztályok szerint

Teljes CEV Moto3-eredménylistája

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
 Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán
 

Olasz motorversenyzők
1997-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek